GSPT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 628 амінокислот, а молекулярна маса — 68 883.

Задіяний у таких біологічних процесах, як біосинтез білків, клітинний цикл. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки